Фрейтас — фамилия. Известные носители:
 Фрейтас, Адриано (род. 1997) — уругвайский футболист бразильского происхождения, вратарь клуба «Пеньяроль».
 Фрейтас, Аселино (род. 1975) — бразильский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой весовой категории.
 Фрейтас, Жозе Педро де (1921—1971) — бразильский экстрасенс, более известный как Жозе Ариго.
 Фрейтас, Журандир де (1940—1996) — бразильский футболист, чемпион мира 1962 года.
 Фрейтас, Марлон (род. 1995) — бразильский футболист.
Фрейтас, Марсиу (1925—1988) — бразильский шахматист.
 Фрейтас, Николас (род. 1987) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Фрейтас, Полен (1909—1989) — тоголезский государственный деятель, министр иностранных дел Того (1960—1963).
 Фрейтас, Тарсизио де (род. 1975) — бразильский политик.
 Фрейтас Кастро, Алисон Эулер де (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник и нападающий.

Топонимы 
 Коронел-Фрейтас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Лауру-ди-Фрейтас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Жозе-ди-Фрейтас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Паула-Фрейтас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Тейшейра-ди-Фрейтас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.

См. также 
 Бархона де Фрейтас, Антониу Альфредо (1860—1923) — португальский политик, государственный и военный деятель, колониальный администратор, губернатор Кабо-Верде.
 Фрайтас, Роберт (род. 1952) — учёный в области нанонаук.
 Де Фрейтас, Элено (1920—1959) — бразильский футболист цыганского происхождения, нападающий.
 Рамон Лопес де Фрейтас (род. 1989) — бразильский футболист, полузащитник.
 Епархия Тейшейра-ди-Фрейтаса-Каравеласа — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тейшейра-ди-Фрейтас, Бразилия.